Владислав Толочко (; ) — белорусский религиозный деятель, культуролог, историк, литературовед.

Биография 
Родился 6 или 18 февраля 1887 года в Гродно. В 1896—1904 годах учился в Гродненской гимназии. С октября 1906 года семинарист Виленской духовной семинарии. В 1909 году был священником. В 1909—1914 годах изучал богословие и философию в Католическом университете в Инсбруке (Австрия).

С 1914 — священник в Вильно, использовал белорусский язык в проповедях. В 1915—1918 годах один из инициаторов и организаторов Виленского комитета помощи пострадавшим от войны, Белорусского детского приюта «Золак». С 1917 года был связан с белорусской национально-религиозной политической организацией «Христианско-демократическое единство». Участвовал в организации и проведении Белорусской конференции в Вильно (1918), Белорусского съезда в Вильно и Гродно (1919). Входил в состав Литовской Тарибы (1918—1920). В 1916—1918 годах преподавал религию в белорусских виленских школах.

Публиковал религиозные статьи в виленском журнале «Dwutygodnik Diecezjalny». Инициировал издание белорусской католической газеты «Беларусь». За свою деятельность с 1920-х годов подвергался преследованиям со стороны польских светских и духовных властей.

В межвоенный период являлся одним из ведущих публицистов популярного издания «Przegląd Wileński». Сотрудничал с немецкой, итальянской, литовской, украинской и польской прессой. 15 декабря 1938 года отправлен в Белосток как «неблагонадежный». В начале Второй мировой войны вернулся в Вильно. Умер 13 ноября 1942 года в возрасте 55 лет. Похоронен на Виленском кладбище Расу.

Примечания

Литература 
 Беларуская энцыклапедыя: у 18 тт. Т. 15. С. 405. — Мн., Бел Эн, 2002.
 Гарбінскі Ю. Беларускія рэлігійныя дзеячы XX стагоддзя. — Мінск-Мюнхен, 1999.
 Vytautas Žeimantas. Kunigas Vladislovas Taločka — Lietuvos Tarybos narys (на литовском языке) XXI amžius, Kaunas, 2020.

Ссылки 
 Словарь Морякова. Репрессированные литераторы, учёные…
 Władysław Tołoczko — ostatni obywatel Wielkiego Księstwa Litewskiego // Камунікат

Религиозные деятели Белоруссии
Публицисты Белоруссии